Залив Маккуори ( — «гавань Маккуори») — закрытый, хорошо защищённый залив на западе Тасмании (Австралия), соединённый с Индийским океаном через узкий пролив.

Залив был назван в честь Лаклана Маккуори (Lachlan Macquarie), губернатора колонии Новый Южный Уэльс в 1810—1821 годах.



География 

Залив вдаётся в среднюю часть западного побережья Тасмании примерно на  (в направлении с северо-запада на юго-восток), а его средняя ширина составляет примерно  (по другим данным, длина залива — , ширина — ). Площадь залива Маккуори — . Средняя глубина залива невелика, так что туда могут заходить только корабли с неглубокой посадкой. Максимальная глубина составляет около .

Вход в залив составляет примерно  в ширину — он проходит с севера на юг и с запада ограничен протяжённым полуостровом, оканчивающимся . Более того, судоходным является только узкий (около  шириной) пролив между этим полуостровом и маленьким островом Боннет (Bonnet Island), на котором находится маяк. Этот вход в залив получил название  («врата ада»).

В залив Маккуори впадает несколько рек, самыми крупными из которых являются река Гордон (впадающая в самую юго-восточную оконечность залива) и река Кинг (впадающая в северную часть залива). Общая площадь бассейнов рек, впадающих в залив, составляет около . 

В заливе имеется несколько островов. Самым известным из них является остров Сара (Sarah Island), на котором в XIX веке находилась колония для опасных преступников.

У бухты на севере залива Маккуори расположен небольшой город Стран, у которого имеется аэродром.

История 
Считается, что залив Маккуори был открыт исследователем  в декабре 1815 года.

С 1821 года область залива Маккуори использовалась в качестве колонии для особо опасных преступников. Основное поселение находилось на острове Сара (Sarah Island). Развалины этого поселения в настоящее время считаются одной из главных достопримечательностей района. Колония просуществовала до 1833 года, после чего была закрыта в связи с трудностями её снабжения.

Позднее (в 1870-х годах) в районе залива Маккуори стали селиться золотоискатели (в-основном, в районе реки Кинг), а также заготовители древесины (в районе реки Гордон).

Начиная с 1980-х годов в заливе Маккуори фунционируют лососёвые фермы, на которых производится атлантический лосось.

Примечания 

Заливы Тасмании
Заливы Индийского океана
Объекты, названные в честь Лаклана Маккуори